

Patronyme  

 Jacques Rueff (1896-1978), haut fonctionnaire, économiste et académicien français.
 Jeanine Rueff (1922-1999), compositrice et pédagogue française.
 Martin Rueff (né en 1968), traducteur, poète et philosophe français.

Noms dérivés 
 Comité Rueff-Armand, comité économique français au début de la Cinquième République.
 Place Jacques-Rueff, place dans le  de Paris.
 Un franc Jacques Rueff, pièce commémorative de Jacques Rueff.

Homonymie de patronyme